KAB steht als Abkürzung für:

 Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst, siehe Ärztlicher Notdienst
 Katholische Arbeitnehmer-Bewegung
 Keep America Beautiful, US-amerikanische Umweltschutz-Organisation
 Klassifikation für Allgemeinbibliotheken
 Kreisauskunftsbüro, siehe Amtliches Auskunftsbüro #Kreisauskunftsbüro (KAB)

Kab steht für:
 Kab (Einheit), ein biblisches Gewichts- und Volumenmaß

kab steht für:
 Kabylische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-2

Abkürzung